Шестнадцатая симфония:
 Симфония № 15 (Брайан), 1960
 , ок. 1757—1761
 , 1771
 Симфония № 15 (Моцарт), 1772
 Симфония № 16 (Мясковский) «Авиационная», 1935—1936

 015